Grudusk (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Ciechanowski
 Grudusk (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente